Андре́асен () — датская фамилия. Известные носители:

 Андреасен, Анка Сунде — норвежская кёрлингистка.
 Андреасен, Астрид (род. 1948) — фарерская художница марок, иллюстратор.
 Андреасен, Вальдемар (род. 2005) — датский футболист, полузащитник.
 Андреасен, Леон (род. 1983) — датский футболист, защитник, выступавший в сборной Дании.
 Андреасен, Нэнси Кувер (род. 1938) — видный американский нейробиолог и нейропсихиатр, исследователь феноменов креативности и процессов, вызывающих психические заболевания.